Oroszlán ist der Familienname folgender Personen:

 Gábor Oroszlán, ungarischer Segler
 György Oroszlán (* 1947), ungarischer Musiker und Komponist 
 István Oroszlán (auch Stephen Oroszlan; * 1927), ungarischer Biochemiker 
 Szonja Oroszlán (* 1977), ungarische Schauspielerin 
 Zoltán Oroszlán (1891–1971), ungarischer Archäologe, Kunsthistoriker und Museologe

Siehe auch:
 Oroszlány, Stadt und Kreis im Komitat Komárom-Esztergom, Ungarn